A Cinco Nações Asiáticas de 2010 foi a III edição do HSBC Asian 5 Nations, o torneio internacional anual de rugby das nações asiaticas.

Top 5
Na Top 5 as equipas se-enfrantaram em turno unico entre 24 de Abril e 22 de Maio. Campeão da Ásia foi consagrada pela terceira vez a seleção Japonesa.
O torneio foi válido  também para as eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2011.

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=5, Empate=3, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

1  Divisão
A primeira divisão foi realizada em Singapura. Vencedora foi a Seleção Cingalesa.

2° Divisão
A segunda divisão foi realizada em Nova Deli, Índia. Vencedora foi a Seleção Filipina.

3° Divisão
A terceira divisão foi realizada em Jacarta na Indonésia. Vencedora foi a seleção do Irã.

Ver também 
 Cinco Nações Asiáticas

Ligações externas 
 Página oficial 

Campeonatos de rugby
Rugby da Ásia